Abbadia puede referirse a:

 Abbadia Cerreto, municipio de Italia situado en la provincia de Lodi, en la Lombardía;
 Abbadia Lariana, municipio de la región de Lombardía, en la provincia de Lecco; 
 Abbadia San Salvatore, localidad italiana de la provincia de Siena, región de Toscana.